Campeonato Mundial de Badminton de 2007 - Simples Masculino
Campeonato Mundial de Badminton de 2007 - Duplas Masculinas
Campeonato Mundial de Badminton de 2007 - Simples Feminino
Campeonato Mundial de Badminton de 2007 - Duplas Femininas
Campeonato Mundial de Badminton de 2007 - Duplas Mistas

Este artigo lista os resultados da Categoria Duplas Mistas no Campeonato Mundial de Badminton de 2007.

Cabeças de chave
 Zheng Bo / Gao Ling
 Nova Widianto / Lilyana Natsir
 Xie Zhongbo / Zhang Yawen
 Nathan Robertson / Gail Emms
 Anthony Clark (badminton)|Anthony Clark / Donna Kellogg
 Flandy Limpele / Vita Marissa
 He Hanbin / Yu Yang (badminton)|Yu Yang
 Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl
 Han Sang-hoon / Hwang Yu-mi
 Robert Mateusiak / Nadiezda Kostiuczyk
 Joachim Fischer Nielsen / Britta Andersen
 Xu Chen / Zhao Tingting
 Hendra Kurniawan Saputra / Li Yujia
 Muhammad Rijal / Greysia Polii
 Ingo Kindervater / Katrin Piotrowski
 Kristof Hopp / Birgit Overzier

Primeiras Rodadas

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Finais

Fontes
Tournamentsoftware.com: 2007 World Championships - Mixed Doubles

Campeonato Mundial de Badmínton de 2007